Een tetrarch of viervorst is een heerser over een vierde deel van een gebied. De term wordt in deze betekenissen gebruikt:
een periode in het Romeinse Keizerrijk die door Diocletianus wordt ingesteld en duurde van 285 tot 313, zie: tetrarchie.
een vazalvorst van de Romeinen over een relatief klein gebied, zie tetrarch (vazalvorst).
De Britse tank Mk VII Tetrarch.